Wasserburg steht für:

 Wasserburg, von einem Gewässer umgebene Burg
 Wasserschloss (Ingenieurwesen), ein Bestandteil von Wasserkraftanlagen
 MB Wasserburg, Motorboot, siehe Raubvogelklasse (Bodensee) #Milan (ab 1984 Wasserburg)

Orte:
 Wasserburg am Inn, Stadt im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wasserburg (Bodensee), Gemeinde im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Wasserburg (Günzburg), Stadtteil von Günzburg im Landkreis Günzburg, Bayern
 Wasserburg, Katastralgemeinde im Stadtteil Pottenbrunn von St. Pölten, Österreich
 Wasserburg, deutscher Name von Wasserbourg, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Groß Wasserburg, Ortsteil von Krausnick-Groß Wasserburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Klein Wasserburg, Gemeindeteil von Münchehofe, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Burgen und Schlösser:
 Schloss Wasserburg (St. Pölten), Schloss in Niederösterreich
 Schloss Wasserburg (Bodensee), Schloss am Bodensee in Bayern
 Burg Wasserburg, Schloss bzw. Burg am Inn in Bayern
 Burgruine Wasserburg, Burgruine bei Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burgreste Wasserburg, abgegangene Burg bei Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Wasserburg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wasserburg (1775–1853), deutscher Lehrer, Rechtsbeistand und Schriftsteller
 Dionis Wasserburg (1813–1885), deutscher Lithograf
 Georg Fugger zu Wasserburg und Tratzberg (1577–1643), österreichischer Rat, kaiserlicher Kämmerer sowie Landvogt in Ober- und Niederschwaben
 Gerald Joseph Wasserburg (1927–2016), US-amerikanischer Geologe
 Philipp Wasserburg (Pseudonym Philipp Laicus; 1827–1897), deutscher Schriftsteller, Publizist und Politiker, MdL Hessen
 Robert Wasserburg (1877–1953), deutscher Karnevalsdichter
 Thomas von Wasserburg (* um 1450/60, † nach 1499), Apotheker und Wundarzt

Siehe auch:
 Wasserberg